ULI steht für:
 University Leadership Initiative, Projekt der NASA
 Urban Land Institute, internationale gemeinnützige Forschungs- und Bildungsinstitution
 Ulithi Airport (IATA-Code), Flugplatz von Ulithi (Atoll), Karolinen, Mikronesien
 Bahnhof Lichte (Thüringen) (DS100-Code), Bahnhof von Lichte, Thüringen
 Unsigned long integer, Datentyp
 Union for the International Language Ido, offizielle Vereinigung zur Förderung der Plansprache Ido (Sprache)
 Union List of Israel, israelischer Verbundkatalog

ULi steht für:
 ULi,  taiwanisches Elektronikunternehmen

Uli steht für:
 Uli (Esperan Rural District), Ort im Esperan Rural District, Central District (Tabriz County), Tabriz County, Ost-Aserbaidschan, Iran
 Uli (Anambra), Ort in Anambra, Nigeria
 Uli (Ästhetik), Zeichen der Igbo, Nigeria
 Uli River, Fluss auf den Philippinen, Provinz Pangasinan
 Uli-Figuren, Kultfiguren von der Insel Neuirland
 Uli, Vorname, Kurzform für Ulrich oder Ulrike

uli steht für:
 Ulithische Sprache (ISO-639-3-Code), mikronesische Sprache auf Ulithi, Karolinen, Mikronesien

Siehe auch:
 ULLI
 Ueli

Abkürzung